Крістіан Форсберг (,  5 травня 1986, Осло) — норвезький хокеїст, центральний нападник клубу ГЕТ «Ставангер Ойлерс». Гравець збірної команди Норвегії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2005 року виступами за клуб «Фурусет». 

Влітку 2005 переходить до команди «Сторгамар Дрегонс», де відіграв п'ять сезонів. 

З 2009 по 2014 захищав кольори шведського МОДО.

4 червня 2014 Крістіан повернувся на батьківщину та уклав контракт з клубом ГЕТ-Ліги «Ставангер Ойлерс».

У складі національної збірної Норвегії грав на багатьох чемпіонатах світу. 7 січня 2014 включений до складу збірної для участі на Олімпійських іграх 2014.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Норвегії у складі «Сторгамар Дрегонс» — 2008.
 Чемпіон Норвегії у складі «Ставангер Ойлерс» — 2015, 2016.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Осло
норвезькі хокеїсти
Гравці збірної Норвегії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Фурусета»
Хокеїсти «Сторгамара»
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Ставангер Ойлерс»